Spaun peut faire référence à:

Patronyme
 Hermann von Spaun, amiral austro-hongrois

Navire
 SMS Admiral Spaun, un croiseur léger de la Marine austro-hongroise (K.u.K. Kriesgmarine).